Rampton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Rampton, Nottinghamshire, England, ort, 
 Rampton Castle, slott, England, Cambridgeshire, 
 Rampton and Woodbeck, parish, England, 
 Rampton, Cambridgeshire, parish, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar